Средство химзащиты, предназначенное для первичной (на поле боя) обработки кожи и соприкасающейся с ней амуниции, подвергшихся воздействию капельно-жидкостных отравляющих веществ (прежде всего, иприта и люизита). Входил в табельный комплект солдат Вермахта, а его аналоги в той или иной форме применялись всеми воюющими армиями.

Комплектация 
Бакелитовый пенал, содержащий 100 г (10 таблеток) гипохлорита кальция (в более поздних модификациях пенал содержал 6 хлопковых тампонов и мазь на основе гипохлорита кальция).

Характеристики 
Количество лозантина в пенале (100 г.) обеспечивает частичную санитарную обработку пораженных участков кожи.

Способ применения 
Только для наружного применения!
Избегать попадания в глаза, рот и в область половых органов!

Признаки непригодности лозантина к применению  
Уменьшение содержания активного хлора.

Заявленный срок годности пакета 
1 год. По истечение заявленного срока годности требуется выборочная проверка на содержание в препарате активного хлора.

 
Средства индивидуальной защиты